Фелипе Па́рдо-и-Алья́га (; 11 июня 1806, Лима — 24 декабря 1868, там же) — перуанский -сатирик, , , , , политик, государственный и дипломатический деятель. Член Королевской академии испанского языка (с 1860).

Биография 
Родился в аристократической семье, связанной с колониальным правящим классом. Сын бывшего регента Королевской аудиенсии и канцелярии Лимы (Вице-королевство Перу), Мануэля Пардо Рибаданейры и маркизы Марианы де Алиага, потомок Херонимо де Алиага, одного из испанских конкистадоров.

В 1821 году, после провозглашения независимости Перу, его отец с семьёй переехал в Испанию. Там Фелипе учился под руководством Альберто Листа в Коллегии Сан-Матео. Позже получил классическое образование.

В 1828 году вернулся в Перу, где был преподавателем математики и философии в семинарии Санто-Торибио. Изучал право в университете Сан-Маркос.

С 1830 года редактировал официальную газету El Conciliador. В том же году был назначен секретарём перуанского представительства в Боливии. Позже стал полномочным министром Перу в Испании.

В 1843—1844 и 1848—1849 годах — министр правительства и иностранных дел. Издавал газету La Guardia Nacional (1844).

Творчество 
Видный представитель костумбризма, стоял у истоков литературы Перу.

Поэт-сатирик, политический писатель, эссеист, драматург.
 
Его сын Мануэль Пардо, политик, первый гражданский президент Перу, а внук — Хосе Пардо-и-Барреда, дважды был президентом страны.

Эссе 
 Un viaje 1840 «El viaje del niño Goyito»

Поэзия 
 El carnaval de Lima, 1929
 La jeta del guerrero, 1925
 La nariz
 Los paraísos de Sempronio
 El ministro y el aspirante
 A mi levita
 Qué guapos chicos
 Corrida de toros
 La lámpara, 1844
 A mi hijo en sus días, 1855
 Vaya una República, 1856
 El Perú, 1856
 Constitución política, 1859

Пьесы 
 Frutos de la educación, 1830
 Una huérfana en Chorrillos, 1833
 Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, 1833

Примечания

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 1987.

Ссылки 
 Биография

Члены Королевской академии испанского языка
Послы Перу в Испании
Министры Перу
Министры иностранных дел Перу
Выпускники Университета Сан-Маркос
Эссеисты Перу
Сатирики по алфавиту